Măguri  ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Măguri (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Măguri (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Măguri-Răcătău, Gemeinde im Kreis Cluj